Machine Head
 Machine Head — американская грув-метал-группа.
 Machine Head — шестой альбом британской рок-группы Deep Purple.
 Machine Head (англ.) — червячный колок щипковых музыкальных инструментов.